Vermeer puede hacer referencia a:

Personas 

 Johannes Vermeer, pintor neerlandés.
 Kenneth Vermeer, futbolista neerlandés.
 Hans Vermeer, lingüista y traductólogo alemán.

Miscelánea 
 (4928) Vermeer, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Chasing Vermeer, novela para niños del escritor estadounidense Blue Balliett.
 Vermeer Company, empresa fabricante de maquinaria agrícola.
 Vermeer Quartet, cuarteto de cuerda de Estados Unidos.
 Vermeer Technologies Incorporated, empresa de software.